|-
| 189001 - || 4889 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189002 - || 6760 P-L || 24 de setembre de 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189003 - || 3009 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189004 Capys || 3184 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189005 - || 5176 T-3 || 16 d'octubre de 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189006 - || || 9 de novembre de 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189007 - || || 25 de març de 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189008 - || || 26 de març de 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 189009 - || || 31 de gener de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189010 - || || 30 de maig de 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189011 Ogmios || || 8 de juliol de 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 189012 - || || 31 de març de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189013 - || || 17 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189014 - || || 25 d'agost de 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 189015 - || || 24 d'agost de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189016 - || || 14 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189017 - || || 26 de setembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189018 - || || 14 d'octubre de 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 189019 - || || 10 de novembre de 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189020 - || || 17 de desembre de 1998 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 189021 - || || 12 de febrer de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189022 - || || 12 de maig de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189023 - || || 14 de juliol de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189024 - || || 9 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189025 - || || 9 de setembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189026 - || || 11 de setembre de 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189027 - || || 29 de setembre de 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189028 - || || 14 d'octubre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189029 - || || 31 d'octubre de 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189030 - || || 4 de desembre de 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189031 - || || 7 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189032 - || || 11 de desembre de 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189033 - || || 2 de gener de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189034 - || || 9 de gener de 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189035 - || || 5 de febrer de 2000 || Kitt Peak || M. W. Buie
|-
| 189036 - || || 10 de març de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189037 - || || 6 d'abril de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189038 - || || 29 de maig de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189039 - || || 1 de juny de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189040 - || || 24 de juny de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189041 - || || 24 de juliol de 2000 || Eskridge || G. Hug
|-
| 189042 - || || 30 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189043 - || || 23 de juliol de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189044 - || || 1 d'agost de 2000 || Eskridge || G. Hug
|-
| 189045 - || || 24 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189046 - || || 25 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189047 - || || 29 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189048 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189049 - || || 31 d'agost de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189050 - || || 1 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189051 - || || 5 de setembre de 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189052 - || || 24 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189053 - || || 27 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189054 - || || 30 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189055 - || || 25 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189056 - || || 20 de setembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189057 - || || 3 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189058 - || || 29 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189059 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189060 - || || 25 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189061 - || || 31 d'octubre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189062 - || || 2 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189063 - || || 3 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189064 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189065 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189066 - || || 20 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189067 - || || 19 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189068 - || || 25 de novembre de 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189069 - || || 26 de desembre de 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 189070 - || || 19 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189071 - || || 18 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189072 - || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189073 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189074 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189075 - || || 16 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189076 - || 2001 HN || 16 d'abril de 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 189077 - || || 18 d'abril de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189078 - || || 22 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189079 - || || 26 de maig de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189080 - || || 21 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189081 - || || 27 de juny de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189082 - || || 20 de juliol de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189083 - || || 16 de juliol de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189084 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189085 - || || 21 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189086 - || || 23 de juliol de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189087 - || || 13 d'agost de 2001 || San Marcello || A. Boattini, L. Tesi
|-
| 189088 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189089 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189090 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189091 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189092 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189093 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189094 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189095 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189096 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189097 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189098 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189099 - || 2001 RO || 7 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189100 - || || 12 de setembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

9